Watts Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Watts Island (Connecticut)
 Watts Island (Texas)
 Watts Island (Virginia)